Бобро́в (Бобро́ва) — русская фамилия и топоним.

Фамилия

А

Б

В 
 
 
 Бобров, Всеволод Михайлович (1922—1979) — советский футболист, хоккеист и тренер.

Г 
 Бобров, Георгий Макарович (1905—1981) — советский оператор и кинорежиссёр.
 Бобров, Глеб Леонидович (род. 1964) — русский писатель, драматург и журналист.
 Бобров, Григорий Егорович (1889—1964) — новатор производства, сталевар Магнитогорского металлургического комбината.

Д

Е 
 
 Бобров, Елисей Петрович (1778—1830) — артист драматической труппы Императорских театров.

И 
 
 Бобров, Иосиф Петрович (род. 1943) — удмуртский поэт, педагог.

Л 
 Бобров, Леонид Николаевич (1920—1989) — полковник авиации, Герой Советского Союза.

М

Н

П 
 Бобров, Павел Павлович (1862—1911) — российский шахматный журналист, композитор и общественный шахматный деятель, теоретик.

Р

С 
 Бобров, Семён Сергеевич (1765—1810) — русский поэт и государственный служащий.

Ф 
 Бобров, Фёдор Александрович (1898—1944) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Бобров, Флавиан Флавианович (1881—1948) — российский и советский учёный в области целлюлозно-бумажного производства.

Ю



Топоним 
 Бобров — железнодорожная станция в Воронежской области России.
 Бобров — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Бобров — город в Воронежской области России.
 Бобров — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Бобров — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Городское поселение Бобров — муниципальное образование Бобровского района Воронежской области России.
 Бобров — деревня района Наместово Жилинского края Словакии.
 Бобров — вулкан, расположенный на одноимённом необитаемом острове, относящемуся к Алеутским островам на Аляске, США.

Другие значения 
 Бобров — белорусская торговая марка, под которой производится пиво в Бобруйске.
 Бобров переулок — переулок в Центральном административном округе города Москвы.

См. также 
 Бобрик